A Škoda szó cseh nyelven kárt jelent.
 Škoda Holding, cseh ipari cégcsoport, az egykori Škoda Művek jogutódja
 Škoda Auto, Csehország legnagyobb személyautógyára, a Volkswagen cégcsoport tagja
 Škoda, cseh családnév